Тамсалу () — железнодорожная станция в городе Тамсалу на линии Тапа — Тарту. Находится в 14,9 км от Тапа, 97,6 км от Тарту и в 92,5 км от Таллина. В прошлом — железнодорожный узел, место стыковки с узкоколейной железной дорогой , закрытой в 1972 году.

История 

После ввода в эксплуатацию в 1870 году Балтийской железной дороги, соединившей столицу Российской империи Санкт-Петербург со главным городом Эстляндской губернии Ревелем, инициатор ее строительства и первый директор барон Александр фон Пален в тот же самый год обратился в Министерство финансов Российской империи с обоснованием постройки ответвления от главного хода дороги к Дерпту, на тот момент второму по величине и значению городу Лифляндской губернии, причем в качестве предпочтительного был выбран вариант линии от станции Тапс. Эта инициатива была поддержана местным дворянством, представители которого были крупными землевладельцами в тех уездах, по которым должна была пройти линия будущей железной дороги Тапс — Дерпт, и были заинтересованы в вывозе производимой на их землях сельскохозяйственной и иной продукции. Конкретный план строительства дороги был представлен Паленом в Министерство путей сообщения Российской империи летом 1873 года, данный план получил правительственное утверждение в декабре 1874 года, а строительство дороги началось в конце весны следующего, 1875 года. Первый поезд по новой линии прошел 21 августа 1876 года, а регулярное временное движение пассажирских поездов между Тапсом и Дерптом в декабре 1876 года. Возможно, поэтому в ряде источников годом открытия станции Тамсалу (изначально называвшейся Тамсаль, см.ниже) обозначен 1876-й. 

Однако позднейшие исследования показали, что после открытия временное пассажирского движения 19 декабря 1876 года» между Тапсом и Дерптом поезд в Тамсале не останавливался, проезжая от Тапса до станции Асс (ныне Килтси) без остановок. Поезда в Тамсале стали останавливаться только в 1877 году, что связано с открытием постоянного движения между Тапсом и Дерптом 11 августа 1877 года.

Первоначально это был остановочный пункт на землях рыцарской мызы Тамсаль, получил свое название по названию мызы. К 1893 году Тамсаль получил путевое развитие и стал полустанком, а в 1898 году стал полноценной станцией. На станции был построен вокзал из местного известняка-плитняка, украшенный фронтоном и скошенной крышей, а возле станции вырос поселок. 

В 1920 году, после фактического обретения независимости Эстонской Республикой, станция получила эс­тонское название Тамсалу. Тогда же, в 1920 году, станция стала железнодорожным узлом, после продления от Пайде до Тамсалу узкоколейной железнодорожной линии, которая тем самым стала линией . Станция Тамсалу стала одним из важнейших железнодорожных узлов подобного рода в Эстонии, осуществляющим перевалку грузов и пересадку пассажиров между железнодорожными линиями широкой и узкой колеи.

Причиной того, что узкоколейка из Пайде пришла в Тамсалу, а не в Тапа, как планировалось изначально, стало наличие шедшей в западном направлении от станции узкоколейной промышленной железной дороги к известняковым карьерам и заводу по обжигу известняка, построенной в 1913 году. Cуществовавшая узкоколейная железная дорога заметно сократила объем строительных работ на достаточно пересеченной местности, требовавшей сооружения выемок и мостов, к тому же она сократила длину трассы узкоколейки.

Станция Тамсалу несколько раз становилась ареной военных действий. Так, в ходе Эстонской освободительной войны во время январского наступления 1919 года Эстонской народной армии против Красной армии Советской России бронепоезд №1 ЭНА  9 января 1919 года имел на станции Тамсалу боестолкновение с частями РККА в попытке прорваться далее к Юрьеву, однако был вынужден вернуться в Тапа.

В начале Великой Отечественной войны, 30 июля 1941 года, сводный отряд 109-го полка в количестве 220 человек под командованием помощника начальника штаба полка капитана Савченко в районе станции Тамсалу выдержал ожесточённый бой, длившийся около восьми часов, против превосходящих по численности частей группы армий «Север», намеревавшихся одним броском перерезать железнодорожную и шоссейную магистрали Ленинград – Таллин. Лиiь ценой больших потерь гитлеровцам удалось прорвать оборону в двух местах, и наши части отошли к городу Тапа.

Город Тамсалу и станция были отбиты у противника войсками 8 Эстонского стрелкового корпуса 20 сентября 1944 года.

В ходе боев станция и здание вокзала существенно пострадали. Вокзал был восстановлен, однако лишился фронтона со стороны платформы, а скошенная крыша была заменена простой двускатной.

После присоединения Эстонии к СССР станция Тамсалу, вместе с Эстонской железной дорогой, вошла в состав железных дорог СССР. С 1963 года станция стала относиться к Эстонскому отделению Прибалтийской железной дороги. В конце 1960-х годов эксплуатация узкоколейных железных дорог была признана экономически нецелесообразной, в связи с этим  узкоколейная линия  была закрыта 5 марта 1972 года, после чего станция Тамсалу из узловой снова стала линейной.

Настоящее время 

Станция является грузо-пассажирской, осуществляет как посадку и высадку пассажиров на (из) поездов регионального сообщения, так и прием и выдачу грузов повагонными и мелкими отправками.

В связи с тем, что железная дорога практически разделяет город Тамсалу пополам, а станция находится в самом центре города, жители часто были вынуждены пересекать железнодорожные пути, пролезая под остановившимися на станции вагонами. Это подчас оборачивалось происшествиями, иногда даже со смертельным исходом.

Вопрос о строительстве пешеходного тоннеля под путями станции поднимался еще в советские времена, а также в течение почти двадцати лет в независимой Эстонской республике. Но лишь в 2010 году тоннель, связавший разделенные железной дорогой части города, наконец был построен. Одновременно, в рамках программы «Подъем пассажирских платформ до высоты, принятой в Европе» (), спонсируемой , была построена островная платформа высотой 55 см, подходящая для используемых в региональных пассажирских перевозках поездов Stadler FLIRT, доступ к которой также обеспечивает построенный пешеходный тоннель. Стоимость строительства тоннеля и платформы составила 6,3 миллиона эстонских крон, которые на 85 процентов профинансировал Европейский фонд регионального развития.

Пассажирское сообщение по станции 

До распада СССР на станции Тамсалу останавливались пассажирские поезда дальнего следования №175/176 Таллин - Москва (через Тарту - Псков - Бологое), №187/188 «Чайка» Таллин - Минск (через Тарту - Ригу - Вильнюс, «поезд четырех столиц»), №651/652 Таллин - Рига (через Тарту - Валгу) и №655/656 Таллин - Псков. Московский и псковский поезда прекратили движение в 2001 году, а минский еще раньше, в 1994 году — главным образом, из-за введения государственных границ у ставших независимыми прибалтийских стран, что вызвало увеличение времени стоянки на приграничных станциях для осуществления паспортного и таможенного контроля и резкое снижение пассажиропотока. Попытки возобновления движения поездов дальнего следования по этим направлениям в 2000-е годы успеха не имели. 

В настоящее время станция Тамсалу постоянно обслуживается только региональными поездами восточного и юго-восточного направления компании Elron, являющейся оператором движения пригородных и региональных поездов по железнодорожным линиям Эстонии.

На станции останавливаются региональные поезда, следующие от станции Таллин (Балтийский вокзал) до конечных станций Тарту (в т.ч. экспресс), Валга (экспресс) и Койдула (экспресс), а также следующие в обратном направлении.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 (на 12.03.2021 г.)
Железнодорожные станции по алфавиту
Железнодорожные станции Эстонии